Justo Sierra ist der Name folgender Personen:

* Justo Sierra Méndez (1848–1912), mexikanischer Schriftsteller und Politiker 
 Justo Sierra O’Reilly (1814–1861), mexikanischer Schriftsteller 

Justo Sierra steht für:

 Justo Sierra (Chiapas), Ort in Mexiko